Вершок — старовинна міра довжини

 Вершок — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале
  — село в Білорусі, у Барановицькому районі Берестейської області

Див. також 
 Вершки